Burg Zimmern steht für:

 Burg Zimmern (Zimmern unter der Burg), Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Burg Zimmern (Zimmern, Grünsfeld), Zimmern, Grünsfeld, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Burg Klein-Zimmern,  Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
Siehe auch:
 Burg Herrenzimmern
 Zimmernschloss